Jméno a příjmení Milan Svoboda nese více známých osobností:

 Milan Svoboda (* 1951) – český jazzový hudebník, skladatel, dirigent a pedagog
 Milan Svoboda (fotbalista) (* 1977) – český fotbalista
 Milan Svoboda (kanoista) (1939–2004) – československý kanoista, slalomář na divoké vodě
 Milan Svoboda (lední hokejista) (* 1960) - český hokejista
 Milan Svoboda (režisér) (1883–1948) – český divadelní režisér, pedagog a překladatel, otec herců Miroslava a Evy
 Milan Svoboda (rozhodčí) – český rozhodčí ledního hokeje
Milan Svoboda (historik) – český historik

Související články 
 Milan
 Svoboda (příjmení)